Diary (en français : ) est le titre de plusieurs œuvres, notamment :

Musique

Chanson 
 Diary, une chanson d'Alicia Keys, extraite de l'album The Diary of Alicia Keys sorti en 2003.

Album 

 Diary, un album de Wink sorti en 1994 ;
 Diary, un album de The D.O.T. sorti en 2013.

Cinéma 

 Diary, un court métrage de Peter Todd réalisé en 1998.